Er zijn meerdere vorsten bekend als Koenraad II:
Keizer Koenraad II
Koenraad II van Zwaben
Koenraad II van Karinthië
Koenraad II van Raabs
Koenraad II van Luxemburg
Koenraad II van Württemberg
Koenraad II van Genève
Koenraad II van Lausitz
Koenraad II van Moravië
Koenraad II van Mazovië
Koenraad II van Meranië
Koenraad II van Beieren
Koenraad II van Auxerre
Koenraad II de Grijze, hertog van Oleśnica
Koenraad II Otto van Bohemen
Koenraad II van Glogau, bijg. met de Bult
 Koenraad II van Hohenlohe-Brauneck